El Masters de Roma 2021, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2021 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els WTA 1000 de la WTA en categoria femenina. La 78a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 16 de maig de 2020 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

La tennista estatunidenca Serena Williams va disputar el seu partit individual número 1000 de la seva carrera en la segona ronda.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar aquest torneig per desena ocasió en el seu palmarès, d'un total de tretze finals. Aquest fou el segon títol de la temporada i el 36è títol individual de categoria Masters del seu palmarès, empatant amb el serbi Novak Đoković, el seu rival de la final, al capdavant d'aquesta classificació. La polonesa Iga Świątek també va guanyar el segon títol de la temporada després de superar amb claredat la txeca Karolína Plísková, que ni tan sols va poder guanyar un sol joc en tota la final. La parella masculina formada pels croats Nikola Mektić i Mate Pavić va demostrar novament el seu domini en el circuit de dobles amb el sisè títol de la temporada i la vuitena final disputada, de fet, la parella havia disputat les quatre finals de torneigs Masters disputades durant la temporada. La parella femenina formada per la canadenca Sharon Fichman i la mexicana Giuliana Olmos van guanyar el títol més important del seu palmarès, tot i que van entrar al quadre aprofitant la baixa d'una parella a darrera hora.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021